Baridon oder Baridón ist der Familienname folgender Personen:

 Jérémy Baridon (* 1991), französischer Eishockeyspieler
 Wilde Baridón (1941–1965), uruguayischer Radrennfahrer